A Radzsaradzsa Csolák a tamil Csola uralkodóház tagjai voltak

I. Radzsaradzsa Csola 985-1012 
II. Radzsaradzsa Csola 1146-1163 
III. Radzsaradzsa Csola 1216-1256